Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Atlético Madryt.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Superpuchar Europy

Bibliografia 
 

Atlético Madryt
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach